Ábrahám Gábor (1957–) hajómodellező
 Ábrahám Gábor (1965–) evezős
 Ábrahám Gábor (?–) Ericsson-díjas matematika tanár (Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium)